Moderna tider eller Moderna Tider kan syfta på:

Moderna tider –  en film av/med Charlie Chaplin
Moderna Tider (tidskrift) – en tidning
Moderna tider (musikalbum) – ett musikalbum utgivet av Gyllene Tider 1981
Moderna tider (TV-program) – ett TV-program på TV3
Moderna tider (bok) – en bok från 1984 av Paul Johnson